Timoteos z Miletu – poeta grecki
 Timoteos – rzeźbiarz

Zobacz też 
 Tymoteusz